Acton Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Acton Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Hounslow